Higham är en by och en civil parish i Forest Heath i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Suffolk och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden London. Orten har 151 invånare (2001).

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor

Externa länkar 
 http://www.british-towns.net/en/level_4_display.asp?GetL3=1390

Orter i Suffolk
Forest Heath
Civil parishes i Suffolk